Miejscowości w USA:
 Topeka – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Mason
 Topeka – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie LaGrange
 Topeka – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Shawnee
Gminy w USA:
 Topeka (ang. Topeka Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Shawnee
Okręty:
 "Topeka" (PG-35) - kanonierka w użyciu od 1898 do 1929.
 "Topeka" (CL-67) - Krążownik lekki z II wojny światowej, wycofany w 1969.
 "Topeka" (SSN-754) - nuklearny okręt podwodny, który wszedł do służby w 1989.